Victor Nikiforov (Виктор Никифоров, ヴィクトル・ニキフォロフ, Vikutoru Nikiforofu)  es uno de los personajes principales de la serie anime de Yuri!!! on Ice. Es un patinador profesional y actualmente trabaja como entrenador de Yuuri Katsuki, bajo decisión propia.

Información del personaje 
Victor es toda una leyenda viva dentro del mundo del patinaje, ganando 5 veces consecutivas el título de Campeón Mundial, 5 premios Grand Prix y numerosos campeonatos Europeos. Ya a la temprana edad de 16 era considerado una de las figuras más importantes del mundo del patinaje.

Demuestra tener una técnica impecable, siendo una persona que no falla en cuanto a saltos y distintas acrobacias, siempre teniendo puntuaciones rozando la perfección. Pero también demuestra tener una capacidad de interpretar a la perfección sus coreografías, dejando a todo el público, jurado y telespectadores sin palabras, lo que lo eleva a un nivel por encima de la media. En pocas palabras, es una diva del patinaje.

Personajes de manga y anime